Demie ist der Familienname von:
 Alexa Demie (* 1990), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin

Siehe auch:
 Demi
 Demy
 La Demie, Gemeinde in Frankreich